Coppa Sabatini 2020 var den 68. udgave af cykelløbet Coppa Sabatini. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 17. september 2020. Løbet blev vundet af newzealandske Dion Smith fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger

Coppa Sabatini
UCI ProSeries 2020